Migración  puede referirse a:
 la migración, el desplazamiento de organismos que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales migratorias;
 la migración animal; en biogeografía, ecología y zoología, el desplazamiento periódico de una población animal hacia otro lugar geográfico donde poder sobrevivir;
 la migración humana; en demografía, el cambio de residencia de los seres humanos.

Además, puede hacer referencia a:
 la migración de datos; en informática, traspaso de información entre bases de datos;
 la migración de iones; en electroquímica, la consecuencia del pasaje de corriente eléctrica en una cuba electrolítica durante la electrólisis.